Il singolare del torneo di tennis Intersport Heilbronn Open 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale Martin Damm 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 Martin Damm (finale)
 David Prinosil (Campione)

 Marc-Kevin Goellner (quarti di finale)
 Christian Saceanu (primo turno)
 Arne Thoms (quarti di finale)
 Christo van Rensburg (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 1993